Niemcy:
 Boddin – część gminy (Ortsteil) Walkendorf w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Rostock
 Boddin – część gminy (Ortsteil) Wittendörp w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Ludwigslust-Parchim

Osoby:
 Helga Boddin – niemiecka prezenterka radiowa
 Hermann Boddin – niemiecki polityk

Zobacz też:
 Bodin
 Boddien